Біленький Віктор Андрійович — полковник медичної служби Збройних сил України, учасник російсько-української війни, заслужений лікар України.
 Біленький Віталій Іванович — підполковник Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Біленький Михайло Антонович ( 1920) — український громадський і політичний діяч, адвокат, видавець, дипломат.
 Біленький Олександр Юрійович (1974) — український політичний та громадський діяч. Голова Полтавської облради (з 2015 року).
 Біленький Станіслав Сергійович (1998) — український футболіст, нападник.
 Біленький Тарас Ярославович (1989—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Біленький Ярослав Теодорович (1883—1945) — український педагог і науковець, громадський та політичний діяч, Генеральний суддя УГВР.

Див. також 
 Біленький-Березинський Антон Антонович (1897—1938) — український культурно-політичний діяч, жертва більшовицького терору.

Примітки 

Прізвища